Giulia este varianta italiană a numelui Julia.

Giulia se poate referi la:

Nume 
Giulia Anghelescu (n. 1984), cântăreață română
Giulia Farnese (1475–1525), sora papei Paul al III-lea și una dintre metresele papei Alexandru al VI-lea
Giulia Grisi (1811–1869), cântăreață italiană
Giulia Gonzaga (1513–1566), nobilă italiană
Giulia Gam (n. 1966), actriță anglo-italiană
Giulia de' Medici (cca. 1535-?) fiica nelegitimă a lui Alessandro de' Medici
Giulia Siegel (n. 1974), fotomodel germna

Locuri 
Cappella Giulia
Villa Giulia
Valle Giulia
Venezia Giulia
Friuli Venezia Giulia Airport

Vehicule 
Alfa Romeo Giulia